Municipio de Riverdale puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Riverdale (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Dickey.
 Municipio de Riverdale (condado de Kossuth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Kossuth.
 Municipio de Riverdale (condado de Watonwan, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Watonwan.
 Municipio de Riverdale (condado de Buffalo, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Buffalo.

Véase también